operació (medicina), intervenció sobre alguna part del cos, per a diagnosticar, curar o calmar problemes de salut
 Operació o instrucció (informàtica), operació realitzada per un equip informàtic 
 Operació o gestió, 
 operació militar, moviment de tropes
 Matemàtiques: 
 operació matemàtica una acció o procediment que produeix un valor nou a partir d'un o més valors d'entrada
 Operació aritmètica
 Operació bilineal, multiplicació generalitzada que compleix amb la propietat distributiva
 Economia:
 Operació bancària
 operació borsària
 operació a termini